Dentalium michelottii är en blötdjursart som beskrevs av Hörnes 1856. Dentalium michelottii ingår i släktet Dentalium och familjen Dentaliidae.

Artens utbredningsområde är Indiska oceanen. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tandsnäckor
michelottii